Saarilahdensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarilahdensaari (ö, lat 64,52, long 29,90), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Saarilahdensaari (ö, lat 64,25, long 29,74), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar